kapelusz – część grzyba
 kapelusz – rodzaj nakrycia głowy
 Kapelusz – hala wystawowa w Chorzowie
 Kapelusz – skała w miejscowości Podzamcze w województwie śląskim, powiecie zawierciańskim, gminie Ogrodzieniec
 Kapelusz – skała w gminie Kłodzko, powiecie kłodzkim, województwie dolnośląskim
 Kapelusze – turnie na zboczu Łysanek w Tatrach